Willie Hunter (golfer)
 Willie Hunter (voetballer)